Шпре́виц или Шпре́йцы (; ) — деревня в Верхней Лужице, Германия. Входит в состав коммуны Шпреталь района Баутцен в земле Саксония. Подчиняется административному округу Дрезден.

География 
Находится в южной части района Лужицких озёр среди обширного лесного массива. Через деревню с юга на север проходит автомобильная дорога K 9214. На северо-западе от деревни располагается Индустриальный парк «Шварце-Пумпе». На востоке от деревни река Клайне-Шпрее входит в реку Шпрее.

Соседние населённые пункты: на севере — деревня Дретвя, на юго-востоке — деревня Нове-Место, на юго-западе — деревня Нова-Вес и на северо-западе — деревня Спревины-Дол.

История 
Впервые упоминается в 1419 году под наименованием Sprewitz.

С 1996 года входит в состав современной коммуны Шпреталь.

Численность населения деревни резко возросла в 1939 году во время разработки близлежащих месторождений бурого угля и держалась на этом уровне до 1980-х годов. В настоящее время численность населения возвратилась до уровня конца XIX века.

Деревня входит в состав культурно-территориальной автономии «Лужицкая поселенческая область», на территории которой действуют законодательные акты земель Саксонии и Бранденбурга, содействующие сохранению лужицких языков и культуры лужичан.

 Исторические немецкие наименования.
 Sprewitz, 1419
 Sprauwitz, 1595
 Spröwitz, 1732
 Spröwitz, Spreewitz, 1824

Население 
Официальным языком в населённом пункте, помимо немецкого, является также верхнелужицкий язык. В деревне распространён собственный шпрейчанский диалект, относящийся к группе пограничных диалектов лужицких языков.

Согласно статистическому сочинению «Dodawki k statisticy a etnografiji łužickich Serbow» Арношта Муки в 1884 году в деревне проживало 329 человек (из них — 325 серболужичан (99 %)).

Лужицкий демограф Арношт Черник в своём сочинении «Die Entwicklung der sorbischen Bevölkerung» указывает, что в 1956 году при общей численности в 961 человек серболужицкое население деревни составляло 38,8 % (из них верхнелужицким языком владело 308 взрослых и 65 несовершеннолетних).

Демографические данные

Примечания

Ссылки 
 Spreewitz/ Šprjejcy, Digitales Historisches Ortsverzeichnis von Sachsen

Населённые пункты Верхней Лужицы
Населённые пункты коммуны Шпреталь
Населённые пункты Лужицкой поселенческой области